Бериллийорганические соединения — соединения, в которых атом бериллия соединён непосредственно с атомом углерода органических функциональных групп. К таким соединениям относятся соединения с общей формулой RBe и RBeX, где R = Alk, Ar; X = Hal, OR, NH, H. Соединения RBe называют симметричными (полными), а RBeX — несимметричными (смешанными).

Физические и химические свойства 

Диметилбериллий (CH)Be представляет собой твёрдый полимер с цепочечной структурой, в которой метильные группы имеют тетраэдрическое расположение вокруг атомов бериллий. Диметилбериллий легко возгоняется при нагревании в виде димерных и тримерных молекул. Другие вещества RBe являются высококипящими жидкостями, растворимыми в органических растворителях. Они обладают малой термической стабильностью: при нагревании или перегонке в вакууме диизопропилбериллий превращается в полимерный продукт с выделением пропилена, а дитретбутилбериллий разлагается на гидрид бериллия и изобутилен.

Соединения RBe самовоспламеняются на воздухе и в атмосфере углекислого газа, энергично реагируют с водой и спиртами с образованием углеводородов и алкоголятов:

 

Они образуют стабильные комплексы с электронодонорными лигандами, в частности, с эфирами, фосфинами и аминами, причём стабильность этих комплексов увеличивается в ряду O<P<N.

Диметилбериллий реагирует с диоксидом углерода в эфирном растворе с образованием ацетата бериллия:

 

Диэтилбериллий в тех же условиях приводит к пентан-3-олу.

Несимметричные бериллийорганические соединения RBeX — твёрдые вещества, хорошо растворяющиеся в аминах и простых эфирах. Они могут иметь равновесную структуру:

 

Аналогичное равновесие может наблюдаться и в растворах:

 

Их реакционная способность меньше, чем у симметричных RBe: не реагируют с диоксидом углерода, их эфирные растворы устойчивы на воздухе, хотя в твёрдом виде они также самовоспламеняются. При нагревании они разлагаются с выделением RBe, в воде гидролизуются с выделением углеводородов.

Бериллийорганические соединения токсичны. При воздействии на кожу или органы дыхания могут привести к бериллиозу.

Получение и применение 

Соединения вида RBe синтезируют реакцией хлорида бериллия с реактивами Гриньяра с образованием эфиратов RBe, либо реакцией металлического бериллия с диалкил- или диарилртутью. Алкилирование (арилирование) бериллия возможно также с соответствующими органическими соединениями натрия RNa и ArNa.

Чистые RBeX синтезируют длительным нагреванием порошка бериллия с RX в углеводородных растворителях. RBeX также получают в виде эфиратов при нагревании металлического бериллия с эфирными растворами RX в присутствии катализатора HgCl.

Бериллийорганические соединения могут применяться как катализаторы полимеризации олефинов. Разработаны способы получения из бериллийорганических соединений металлического бериллия высокой чистоты.

Литература 
 

Соединения бериллия